Rajd Finlandii 2016 (66. Neste Oil Rally Finland 2016) – rajd samochodowy rozgrywany w Finlandii od 28 do 31 lipca  2016 roku. Była to ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2016. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS24

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 8 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2016
Finlandia
2016 w Finlandii
Sport w Jyväskylä